Rozgrywka – element gry karcianej
 Rozgrywka –  – zasadnicza część gry w brydża
 Rozgrywka – element gry w pétanque 
 Rozgrywka – element gier komputerowych
 Rozgrywka – amerykański western z 1973 roku
 Rozgrywka – amerykańsko-niemiecki kryminał z 2001 roku
 Rozgrywka – francusko-amerykańsko-brytyjski film sensacyjny z 2014 roku